House of Spells est une boutique londonienne sur le thème des fandoms qui vend des produits sous licence, les plus populaires étant les produits Harry Potter, suivis de Game of Thrones, Le Seigneur des anneaux, Les Animaux fantastiques, Le Hobbit, Vikings et de nombreux autres fandoms célèbres. La boutique est remarquable. En novembre, elle a fêté son millionième client et compte en moyenne 500 000 visiteurs par mois, venus du monde entier.

House of Spells ouvre le 15 juillet 2019, à Londres, sur Charing Cross Road, à côté du Palace Theatre où est représenté la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit, et dès l'ouverture il y avait des queues tout le long de la rue. Depuis, House of Spells a ouvert 2 autres succursales, une à Stratford-upon-Avon en face de la maison de Shakespeare et une à Liverpool sur le célèbre Royal Albert Dock.

Prix
 2021 - Collectibles Store of the Year par Prestige Awards
 2022 - Novelty Store of the Year par Prestige Awards

Notes et références 

Magasin de Londres
Entreprise fondée en 2019
Entreprise ayant son siège au Royaume-Uni